Gualdo bezeichnet:

 Gualdo, ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Castelsantangelo sul Nera in der Provinz Macerata in den Marken
 Gualdo, ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Narni in der Provinz Terni, Umbrien
 Gualdo, ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Pratovecchio in der Provinz Arezzo, Toskana
 Gualdo, ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Voghiera in der Provinz Ferrara, Emilia-Romagna
 Gualdo (Marken), eine italienische Gemeinde in der Provinz Macerata in den Marken
 Gualdo Cattaneo, eine italienische Gemeinde in der Provinz Perugia in Umbrien
 Gualdo Tadino, eine italienische Gemeinde in der Provinz Perugia in Umbrien
 Galeazzo Gualdo Priorato (1606–1678), ein italienischer Söldner, Historiker, Geograph und Diplomat
 Paolo Gualdo (1553–1621), italienischer Presbyter und Freund von Galileo Galilei